Meum adonidifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Étienne Gay. Meum adonidifolium ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
adonidifolium